Le Pardon, nouvelle de Guy de Maupassant (1882) ;
 Le Pardon, film documentaire québécois de Denis Boivin (1992) ;
 Le Pardon, film franco-iranien de Maryam Moqadam (2020).